Азнака́ево

 Азнакаево — город в Республике Татарстан, административный центр Азнакаевского района.
  Азнакаево — муниципальное образование со статусом городского поселения в Республике Татарстан.
 Азнакаево (Бакалинский район) — упраздненный в 1986 году поселок Бузюровского сельсовета.

См. также 
Азнакаева